Ulrich von Hanau bezeichnet folgende Personen:

 Ulrich I. (Hanau) (~1250–1306), Herr von Hanau
 Ulrich II. (Hanau) (~1280–1346), Herr von Hanau
 Ulrich III. (Hanau) (~1310–1369/1370), Herr von Hanau und Landvogt in der Wetterau
 Ulrich IV. (Hanau) (~1330–1380), Herr von Hanau
 Ulrich V. (Hanau) (~1370–1419), Herr von Hanau